To. Day () — второй мини-альбом южнокорейской гёрл-группы Fromis 9. Мини-альбом был выпущен 5 июня 2018 года с заглавным треком «DKDK (두근두근)». Участница Гюри не участвовала в продвижении альбома из-за участия в реалити-шоу Produce 48.

Трек-лист

Чарты

Примечания

Источники 

Мини-альбомы в стиле k-pop